— японская анимационная студия и производственное предприятие. Компания была основана бывшими сотрудниками студии Kinema Citrus в 2013 году. Её офис находится в Сугинами, Токио. Основателем компании является Юитиро Мацука.

Работы

Аниме

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Аниме-студии
Компании Токио